Sezon GET-ligaen rozegrany na przełomie 2014 i 2015 roku jako 76. sezon rozgrywek o Mistrzostwo Norwegii w hokeju na lodzie. Do rozgrywek przystąpiło 10 zespołów.

Obrońcą tytułu była drużyna Stavanger Oilers, która w finale poprzedniej edycji pokonała Vålerenga Oslo 4:2.

Sezon zasadniczy 
Sezon zasadniczy rozpoczął się 11 września 2014, a zakończył 3 marca 2015 roku. Uczestniczyło w nim 10 drużyn, które rozegrały po 45 spotkań. Osiem najlepszych drużyn zapewniło sobie awans do rundy play-off, w której rywalizowały o mistrzostwo Norwegii. Dwie najsłabsze rywalizowały o utrzymanie.

 Tabela

Legenda:
     = drużyny zapewniające sobie awans do playoff,     = drużyny walczące o utrzymanie
 L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Wygrane, WpD = Wygrane po dogrywce lub karnych, PpD = Porażki po dogrywce lub karnych, P = Porażki (ogółem), G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/− Różnica bramek

Faza play-off 
Faza play-off w rozgrywkach GET-ligaen w sezonie 2014/2015 składa się z trzech rund. Uczestniczą w niej drużyny z miejsc od 1 do 8 sezonu zasadniczego. Drużyna, która zajęła w sezonie zasadniczym wyższe miejsce w sezonie zasadniczym (1-4), miały przywilej roli gospodarza ewentualnego siódmego meczu w rywalizacji. Przy tym Stavanger Oilers (mistrz sezonu zasadniczego) mógł być ewentualnie zawsze gospodarzem siódmego meczu. Wszystkie cztery rundy rozgrywane były w formule do czterech zwycięstw według schematu: 1-1-1-1-1-1-1 (co oznacza, że klub wyżej rozstawiony rozgrywał w roli gospodarza mecze nr 1, 3, oraz ewentualnie 5 i 7). Niżej rozstawiona drużyna rozgrywała w swojej hali mecz drugi, czwarty i ewentualnie szósty.

Faza play-out 
W rywalizacji o utrzymanie wzięły udział zespoły, które zajęły w sezonie zasadniczym miejsca 9-10 oraz dwie najlepsze zespoły 1 dywizji 1 ligi norweskiej. Drużyny zaczynały walkę z zerowym dorobkiem punktowym. Dwie najlepsze drużyny utrzymały się w GET-ligaen, a dwie najsłabsze zespoły ponownie będą walczyć w 1 dywizji 1 ligi. Z GET-ligaen o utrzymanie walczyli: Manglerud Star i Kongsvinger Knights. Z 1 dywizji rywalizowały Tønsberg Vikings i Comet Halden. Jednak drużyny z GET-ligaen okazały się lepsze i utrzymały się w ekstraklasie norweskiej.

 Tabela

Legenda:     = Utrzymanie w GET-lgaen,     = Gra w 1 dywizji 1 ligi

Bibliografia 
 

Hokej na lodzie w Norwegii
2014 w hokeju na lodzie
2015 w hokeju na lodzie
2014 w Norwegii
2015 w Norwegii